Видар Рисет (; 21 апреля 1972, Фроста, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Начинал играть в команде «Несет». Впоследствии играл в норвежских клубах «Русенборг», «Конгсвингер» и «Лиллестрём». За границей играл в английском «Лутон Тауне», австрийском «ЛАСК», шотландском «Селтике» и немецком клубе «Мюнхен 1860». Завершил карьеру 6 июня 2010 года.

В 2014 году играл за клуб седьмого дивизиона «Бюгдё/Монолиттен» из Осло.

В сборной 
Провёл 52 игры, забил 4 гола. Играл на ЧМ-1998 и Евро-2000.

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Конгсвингер»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК ЛАСК
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»